Campi kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Campi, kommun, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Campi (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Campi (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar